Manville ist der Name mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Manville (Illinois)
 Manville (Indiana)
 Manville (New Jersey)
 Manville (Rhode Island)
 Manville (South Carolina)
 Manville (Virginia)
 Manville (Wyoming)

in Kanada:
 Manville (Kanada)

der Familienname folgender Personen:
 Lesley Manville (* 1956), britische Schauspielerin
 Tommy Manville (1894–1967), US-amerikanischer Millionär